Реформа (, ) — преобразование, вводимое законодательным путём. В испаноязычных странах, в знак признания различных реформ, некоторым городам давалось название Реформа.

 Реформа

Топонимы 

 Ла-Реформа (Ла-Пампа) — населённый пункт в провинции Ла-Пампа, департамент Лимай-Мауида.
 Ла-Реформа (Буэнос-Айрес) — населённый пункт в провинции Буэнос-Айрес, муниципалитет Роке-Перес.

 Ла-Реформа (Сан-Маркос) — муниципалитет в департаменте Сан-Маркос.

 Реформа (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас;
 Реформа (Чьяпас) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Ла-Реформа (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Оахака;
 Ла-Реформа (Оахака) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Пасео-де-ла-Реформа — главный проспект столицы Мексики.